Rivière la Loche kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rivière la Loche (vattendrag i Kanada, lat 49,04, long -69,83), Québec, 
 Rivière la Loche (vattendrag i Kanada, lat 49,29, long -73,66), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar